Порецков — русская фамилия.

Известные носители:
 Порецков, Александр Иванович (1906—1962) — советский архитектор.
 Порецков, Владимир Григорьевич (род. 1958) — советский и российский художник-живописец, ученик Петра Фомина.